Gustavo Fernández puede referirse a:

 Gustavo Ismael Fernández, un baloncestista argentino.
 Gustavo Martín Fernández, un futbolista argentino.
 Gustavo Fernández (tenista), un tenista argentino.
 Gustavo Fernández Balbuena, un arquitecto español.
 Gustavo Fernández Pedraza, , un futbolista boliviano
 Gustavo Fernandez (director), un director de telenovelas brasileño.
 Gustavo Fernández (artista), un artista uruguayo
 Gustavo Fernández Méndez (político), alcalde del municipio San Francisco, Estado Zulia, Venezuela.